Guillem Ramon I de Montcada, el Gran Senescal (? - 1173), senescal de Barcelona (1130-1173) i senyor de Tortosa
 Guillem Ramon I de Montcada i de Bearn (1171 - 1223), vescomte de Bearn
 Guillem Ramon II de Montcada (segle XII - 1228), baró d'Aitona i senescal de Barcelona
 Guillem Ramon V de Montcada i d'Alagó (Sicília,  - Ciminna, Sicília, 1466/68), baró de Caltanissetta i Virrei de Sicília
 Guillem Ramon de Montcada i de Portocarrero-Meneses (sisè marquès d'Aitona) (Madrid, 1674 - València, 1727), noble i militar borbònic català al servei de Felip V d'Espanya
 Guillem Ramon de Montcada i d'Alagón-Espés-Castre